

События 
 14 октября — войска Пенды и Кадваллона разбивают войска Эдвина в битве при Мейсене, в которой гибнет король Нортумбрии. Битва при Мейкене
 Четвёртый Толедский собор.
 Вторжение войск мусульман на территорию Империи Сасанидов. Битва на реке, Битва при ал-Валадже.
 Основана столица Тибета — город Лхаса.
 Болгары (во главе с Кубрат) освободились из-под власти тюркютов.

Родились 
 Кадваладр ап Кадваллон — король Гвинеда.

Скончались 
 Башир ибн Сад — сподвижник пророка Мухаммада..
 Клемен ап Бледрик — король Думнонии.
 Кримтанн мак Аэдо — король Лейнстера.
 Сы-Джабгу хан — каган Западно-тюркского каганата.
 Эдвин Святой — король Нортумбрии.

См. также

Примечания